

Patronyme 

 Francesco Alberoni (1929-), professeur, sociologue et journaliste ;
 Giovanni Battista Alberoni (1703-1784), peintre italien ;
 Jules Alberoni (1664-1752), cardinal et homme d'État espagnol ;
 , actrice américaine.

Toponyme
 Alberoni, digue située au sud de l'île du Lido de Venise, en Italie ;
 Ottagono Alberoni, une île de la lagune de Venise, en Italie ;
 Alberoni, un hameau de Castello di Annone en Italie.

Divers 
 , musée de Plaisance

Patronyme italien